Achille de Broglie, senyor de l'Helloy i de Gelay, conegut com el cavaller de Broglie (1672—1750) fou un oficial de marina i aristòcrata francès.

Orígens familiars 
Achille era el cinquè fill del comte Victor-Maurice de Broglie, mariscal de França, i de Marie de Lamoignon. Era net, per línia paterna, de Francesco Maria di Broglia, destacat militar durant la guerra dels Trenta Anys i fundador de la casa de Broglie, i d'Angélique de Vassal, comtessa de Favria. Per línia materna, era net de Guillaume de Lamoignon, primer president del Parlament de París, i de Magdeleine Potier d'Aquette.

Carrera militar 
Va ingressar a l'Orde de Sant Joan de Jerusalem i va fer carrera a la Marina Reial.

Achille
Militars francesos
Morts a París